Stephen Rothman ist der Name folgender Personen:

* Stephen Rothman (Mediziner) (eigentlich István Rothman, auch Stephan Rothman; 1894–1963), ungarisch-amerikanischer Dermatologe
 Stephen Rothman (Biologe)  (Stephen S. Rothman; * 1935), amerikanischer Biologe 

Siehe auch:
 Steve Rothman (Steven R. Rothman; * 1952), US-amerikanischer Politiker